Black Hole steht für: 

 Black Hole, astronomisches Objekt, siehe Schwarzes Loch
 Black Hole (Alton Towers), Achterbahn in Alton Towers, England
 Black Hole Entertainment, ungarisches Softwareunternehmen
 Black Hole Horizon, Kunstwerk des deutsch-schweizerischen Künstlers Thom Kubli
 Black Hole Recordings niederländisches Plattenlabel
 Black Hole Router, Art eines Routers
 Black Hole Sun, Song der Band Soundgarden
 Black Hole (Isaac River), See im Isaac River in Queensland, Australien
 Black Hole, Form einer Wasserrutsche

The Black Hole steht für: 

 The Black Hole, Originaltitel von Das schwarze Loch, US-amerikanischer Film von Gary Nelson (1979)
 Originaltitel des deutsch-US-amerikanischen Films Black Hole – Das Monster aus dem schwarzen Loch von Tibor Takács
 The Black Hole, Alternativtitel von Mind’s Eye (Film), US-amerikanischer Film von Mark Steven Grove (2015) 

Siehe auch:
 Blackhole
 Black Holes and Revelations